Sihvola ist der Familienname folgender Personen:

 Aukusti Sihvola (1895–1947), finnischer Ringer
 Juha Sihvola (1957–2012), finnischer Historiker und Philosoph
 Pekka Sihvola (* 1984), finnischer Fußballspieler